Victory Ramenman (美来斗利偉・拉麺男, Bikutorī Rāmenman), también conocido simplemente como Ramenman (ラーメンマン) o Menja-tallarines (Come-tallarines) en alguna traducciones, es un personaje del manga y anime Kinnikuman. Debido a su popularidad obtuvo su propio spin-off llamado Tatakae!! Ramenman (闘将!!拉麺男, Lucha!! Ramenman). Durante un periodo de la historia asume la identidad de Mongolman (モンゴルマン).

El concepto original del personaje fue enviado por Tsutomu Komiya (小宮勉) de la Prefectura de Saitama.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe Brutal → Superhéroe de la Justicia
 Origen: Henan, China
 Edad: 28 (en su primera aparición), 66 (Kinnikuman Nisei) 
 Altura: 208 cm
 Peso: 130 kg
 Poder Choujin: 970.000 
 Técnicas: Camel Clutch, Leg Lariat, Kowloon Wall Drop, 102 Ataques de Superhéroe
 Entrenador: Chen Sou-Mei 
 Primera aparición: Manga Capítulo 29, Anime Episodio 6

Especialista en Kung-Fu y técnicas de lucha libre. Al igual que muchos de los personajes de Kinnikuman lleva un kanji en su frente. Se trata de 中 (Chuu), el primer carácter de 中国 (Chuugoku), la palabra japonesa para decir China. Durante su combate con Warsman es gravemente dañado, quedando en estado vegetativo. Usando una máscara fabricada a partir de una rama de un árbol curativo puede volver a luchar y asume el nombre de Mongolman en su nueva identidad. Es uno de los pocos personajes de Kinnikuman que no llega a morir nunca.

En Tatakae!! Ramenman, Ramenman viaja por la China feudal con su joven amigo Shao-Mai, en busca de los bandidos que asesinaron a su familia cuando solo era un niño.

En la serie animada tanto como en el manga, Ramenman convierte a Broken Man (luchador alemán) en fideos chinos , no conforme con eso se los come frente a todo el público dando a entender que no tiene piedad con sus oponetes deviles , en una futura pelea combate con Broken Jr (hijo de brokeman) Ramenman gana la pelea y muestra su arrepentimiento por haber matado a Brokeman y por haberlo convertido en fideos  , el odio de broken Jr desaparece , después de eso Ramenman nuestra un camino más Justiciero  

En el torneo por equipos, elige a Bufalo Man para que sea su compañero juntos forman una técnica especial el "TREN BALA"

Datos personales 
 Alias: Mongolman
 Familia: La Niang (hermana), Somenman (padre, fallecido), Sou Niang (madre, fallecida), Nyuumen (abuelo, fallecido), Lo Niang (abuela, fallecida), Hiyamugi (tío, fallecida)
 Comida favorita: Ramen
 Hobbies: Bonsái y cocinar
 Libro favorito: El Arte de la Guerra
 Grupo sanguíneo: O

Personajes de Kinnikuman